Disneymania 5 — пятый альбом из серии Disneymania, выпущен 27 марта 2007 года. В альбом попали четыре исполнителя из Классного мюзикла: Ванесса Хадженс, Лукас Грейбил, Эшли Тисдейл, Корбин Блю и из Классного мюзикла: Концерт: Дрю Сили и другие. Альбом дебютировал на Billboard 200 на 14  позиции с продажами в 44.000 альбомов. На сегодняшний день продано свыше 293.000 альбомов.

Список композиций 

 Майли Сайрус — «Part of Your World» (Русалочка) — 2:34
 Корбин Блю — «Two Worlds» (Тарзан) — 3:35
 The Cheetah Girls — «So This Is Love» (Золушка) — 3:39
 Jonas Brothers — «I Wanna Be Like You» (Книга джунглей) — 2:47
 Джордан Прютт — «When She Loved Me» (История игрушек 2) — 3:19
 Эшли Тисдейл — «Kiss the Girl» (Русалочка) — 3:24
 T-Squad — «The Second Star to the Right» (Питер Пэн) — 2:51
 Хейден Панеттьер — «Cruella de Vil» (101 Далматинец) — 3:18
 Ванесса Хадженс — «Colors of the Wind» (Покахонтас) — 3:58
 Лукас Грейбил — «Go the Distance» (Геркулес) — 3:51
 B5 — «The Siamese Cat Song» (Леди и Бродяга) — 3:07
 Everlife — «Reflection» (Мулан) — 3:42
 The Go-Go's — «Let’s Get Together» (Ловушка для родителей) — 2:36
 Кеке Палмер — «True To Your Heart» (Мулан) — 3:25
 Дрю Сили — «Find Yourself» (Тачки) — 3:21

Чарты

Синглы 
 «The Second Star to the Right» — T-Squad
 «So This Is Love» — The Cheetah Girls
 «Colors of the Wind» — Ванесса Хадженс
 «I Wanna Be Like You» — Jonas Brothers
 «Kiss the Girl» — Эшли Тисдейл
 «Go the Distance» — Лукас Грейбил

Видео 
 «So This is Love» — The Cheetah Girls
 «Kiss The Girl» — Эшли Тисдейл
 «The Second Star To The Right» — T-Squad
 «I Wanna Be Like You» — Jonas Brothers

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Disneymania
 Треки из Disneymania 5

Альбомы Disneymania
Альбомы-сборники Walt Disney Records
Сборники 2007 года
Сборники на английском языке